— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Санфречче Хиросима», «Гамба Осака», «Сересо Осака». После окончания средней школы в 1991 году он присоединился к Mazda (позже Sanfrecce Hiroshima), где играл в качестве обычного игрока на правом фланге. Клуб занял 2 место в 1994 году в Лиге J1, в 1995 и 1996 годах на Кубке Императора. 

В 1999 году Хиросигэ перешел в свой местный клуб Gamba Osaka, а в 2003 году он перешел в команду соперника, Сересо Осака. Клуб выиграл 2-е место на Кубке Императора 2003 года. В конце сезона 2006 года Хиросигэ ушел в отставку.

Национальная сборная 
В январе 1995 года Янагимото был избран в состав сборной Японии на Кубок короля Фахда 1995 года. На этом соревновании 8 января он дебютировал против Аргентины. После дебюта он стал постоянным игроком на правом фланге. В 1996 году он играл во всех матчах, включая Кубок Азии 1996 года. Однако на квалификации чемпионата мира 1998 года в марте 1997 года он получил травму. После этого он больше не был в составе сборной Японии. С 1995 по 1997 год он сыграл за национальную сборную Японии 30 матчей.

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «Сересо Осака»